Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Filip Krajinović.

Leonardo Mayer ha sconfitto in finale David Ferrer per 63-7, 6-1, 7-64.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 David Ferrer (finale)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (terzo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (ritirato)
 Philipp Kohlschreiber (semifinale)
 Marcel Granollers (secondo turno)

 
<li> Fernando Verdasco (secondo turno)
<li> Guillermo García-López (secondo turno)
<li> Santiago Giraldo (terzo turno)
<li> Gilles Simon (terzo turno)
<li> Federico Delbonis (secondo turno)
<li> João Sousa (secondo turno)
<li> Carlos Berlocq (secondo turno)
<li> Andreas Seppi (terzo turno)

Wild card 

  David Ferrer
  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Tobias Kamke (quarti di finale)

<li>  Julian Reister (primo turno)
<li>  Alexander Zverev (semifinale)

Qualificati 

  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Filip Krajinović  (terzo turno)
  Daniel Gimeno Traver (secondo turno)

<li>  Marsel İlhan (primo turno)
<li>  Gastão Elias (secondo turno)
<li>  Mate Delić (primo turno)

Lucky loser 
  Thomaz Bellucci (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open 2014
ATP World Tour 2014